Cellarius est un nom correspondant à la traduction latine du nom allemand , et qui a été porté par un assez grand nombre de savants allemands :

 plusieurs  
 Christoph Cellarius, philologue et érudit allemand (1638-1707).
 Martin Cellarius (ou Martin Borrhaus), théologien (1499-1564)
 Michael Cellarius, théologien (-1548)
 Henri Cellarius, maître à danser, introducteur de la polka en France, auteur de La Danse des salons (1847 et  éd. 1849)

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme